Brevicellicium — рід грибів родини Hydnodontaceae. Назва вперше опублікована 1978 року.

Класифікація 
До роду Brevicellicium відносять 14 видів:

Примітки

Джерела 
 Hjortstam, K.; Larsson, K.H. 1978. Notes on Corticiaceae (Basidiomycetes) II. Mycotaxon. 7(1):117-124 - P.117

Роди грибів